Batalla de Santa Rosa, se puede referir a:
Batalla de Santa Rosa (Costa Rica), victoria costarricense contra el filibustero William Walker, el 20 de marzo de 1856
Batalla de Santa Rosa (Entre Ríos), batalla durante las guerras civiles argentinas, el 12 de octubre de 1870.
Batalla de Santa Rosa (Mendoza), dos batallas en el mismo sitio, durante las guerras civiles de Argentina, el 29 de octubre y el 7 de diciembre de 1874.